Piscina (miasto) – miasto we Włoszech
 Piscina (architektura) – zbiornik wodny